Филипп Добрышин:
 Добрышин, Филипп Иванович — Георгиевский кавалер; майор; № 3594; 16 декабря 1821.
 Добрышин, Филипп Николаевич (1855—1920) — русский и советский военачальник, генерал-лейтенант русской императорской армии.